Oberbefehlshaber in Indien steht für:

 Oberbefehlshaber der Britisch-Indischen Armee (vor 1947), siehe Liste der britischen Oberbefehlshaber in Indien
 Oberbefehlshaber der Indischen Streitkräfte (nach 1947), siehe Liste der Staatspräsidenten Indiens